«Война старика» () — предстоящий художественный фильм от Netflix по научно-фантастическому роману Джона Скальци «Обречённый на победу».

Сюжет 
Литературной основой сценария стал роман Джона Скальци «Обречённый на победу» из цикла «Война старика». Действие происходит в будущем. Главный герой — 75-летний старик, который соглашается завербоваться в солдаты для участия в боевых действиях при условии, что ему предоставят модернизированное молодое тело. На войне он встречает девушку, которая оказывается молодой версией его погибшей жены.

Производство 
Netflix купил права на экранизацию «Обречённого на победу» в конце 2017 года. Продюсерами проекта стали Джон Шестак, Адам Колбреннер и Роберт Мейзингер, а производственной компанией — Madhouse Entertainment. Весной 2020 года стало известно, что бюджет картины составит от 80 до 100 миллионов долларов и что сценаристом станет Джереми Слейтер, а также что съёмки начнутся в 2020 году.

Примечания

Ссылки 

Научно-фантастические фильмы